Грејем Дот (; рођен 12. маја 1977, Ларкхол, Шкотска) је професионални играч снукера. Освојио је светско првенство у снукеру 2006. победивши Питера Ебдона са 18-14 по фрејмовима.

Каријера

Успеси

Рангирaна финала: 10 (2 победа, 8 пораза)

Не-рангирана финала: 5 (1 победа, 4 пораза)

Референце

Спољашње везе 

 Профил на -{worldsnooker.com}-

Рођени 1977.
Шкотски играчи снукера